Édouard Naville – archeologo, egittologo e biblista svizzero
 François Naville – fisico svizzero
 Marguerite Naville – artista e fotografa svizzera
 Pierre Naville – scrittore e sociologo francese